Фунтики — село в Топчихинском районе Алтайского края. Административный центр Фунтиковского сельсовета.

История 
Основано в 1756 г. В 1928 году состояло из 255 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Фунтиковского сельсовета Чистюньского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района